Avdijaj ist der Familienname folgender Personen:
 Albion Avdijaj (* 1994), albanisch-schweizerischer Fußballspieler
 Donis Avdijaj (* 1996), kosovarisch-deutscher Fußballspieler